Världsmästerskap 1987 kan avse:

Formel 1-VM 1987
Roadracing-VM 1987
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1987
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1987
Världsmästerskapen i friidrott 1987
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1987
Världsmästerskapen i konståkning 1987
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1987
Världsmästerskapen i orientering 1987
Världsmästerskapen i skidskytte 1987
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1987
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1987
Världsmästerskapet i rugby 1987